Adolphe-Eugène Bandelier (1812-1897), politicien et banquier américain d'origine suisse
 Adolph Francis Alphonse Bandelier (1840-1914), archéologue américain
 Gaël Bandelier (né en 1977), écrivain, dramaturge et artiste suisse